Echte suikerbos - Protea repens
 Gewone protea - ''Protea caffra